Schläppi est un nom de famille notamment porté par :
 Alfred Schläppi (1898-1981) est un bobeur suisse ;
 Heinrich Schläppi (1905-1958) est un bobeur suisse, frère d'Alfred.